Het pauperparadijs (boek), een boek uit 2008 van Suzanna Jansen
Het Pauperparadijs (musical), een musical uit 2016 gebaseerd op het gelijknamige boek van Suzanna Jansen